

Прованс — двоколійний залізничний тунель у Барселоні, Каталонія

Прованс —  історико-географічна область на південному сході Франції
 Прованс — Альпи — Лазурний Берег — регіон

Прованс — громада в кантоні Во